Wojciech Ozimek (1949–2009) – polski dziennikarz, autor tekstów kabaretowych
 Wojciech Ozimek (ur. 1967) – polski piłkarz